Партия центра:
 Партия Центра (Венгрия);
 Партия Центра (Германия);
 Партия Центра (Израиль);
 Партия Центра (Исландия);
 Партия центра (Литва);
 Партия Центра (Науру);
 Партия Центра (Норвегия);
 Партия центра (Турция);
 Партия центра (Фарерские острова);
 Партия Центра (Финляндия);
 Партия Центра (Швеция).

См. также 
 Центристская партия Эстонии